Allan Gibbard (né en 1942), philosophe américain
 Benjamin Gibbard (né en 1976), musicien américain
 Paul Gibbard, diplomate canadien

Voir aussi 
 Les théorèmes d'Allan Gibbard:
 Théorème de Gibbard
 Théorème de Gibbard-Satterthwaite